L'acronimo CNCC può riferirsi a:

CNCC – demo del gruppo musicale italiano Porno Riviste, del 1995
Chunk! No, Captain Chunk! – gruppo musicale pop punk francese
China National Convention Center – centro conferenze dell'Olympic Green a Pechino
Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali – organismo che riunisce tutti i Centri Commerciali, i Parchi Commerciali e i Factory Outlets